HAT-P-32 — звезда, которая находится в созвездии Андромеды на расстоянии около 1043 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HAT-P-32 была открыта с помощью орбитальной обсерватории Hipparcos в ходе проекта Tycho. Официальное открытие звезды было совершено 1997 году в рамках публикации каталога Tycho. Наименование звезды в этом каталоге — TYC 3281-800-1. В настоящий момент более распространено наименование HAT-P-32, данное командой исследователей из проекта HATNet.

HAT-P-32 — яркая звезда (11,289 видимой звёздной величины) главной последовательности позднего F- или раннего G-класса. Её масса и радиус равны 1,176 и 1,387 солнечных соответственно. Температура поверхности составляет около 6001 кельвин. Возраст звезды оценивается приблизительно в 3,8 миллиарда лет.

Планетная система 
В 2011 году группой астрономов, работающих в рамках проекта HATNet, было объявлено об открытии планеты HAT-P-32 b в системе. Она представляет собой чрезвычайно раздутый газовый гигант со средней температурой 1888 кельвин. Масса планеты сравнима с массой Юпитера, но по радиусу она превышает его вдвое. Открытие планеты было совершено транзитным методом.

Примечания

Ссылки 
 HAT-P-32 на сайте Планетные системы
 HAT-P-32 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы
HATNet